Brian Shimer (né en 1962), bobeur américain ;
 Robert Shimer (né en 1968), macroéconomiste américain ;
 Ruth H. Shimer (née en 1924), femme de lettres américaine, auteure de roman policier.